Вајдејлија има више значења:
 Вајдејлија (Џорџија)
 Вајдејлија (Луизијана)